Podlechen ist ein deutscher Ortsname:
 Podlechen, Kreis Rastenburg, Ostpreußen, seit 1945: Podlechy (Korsze), Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Podlechen, Kreis Braunsberg, Ostpreußen, seit 1945: Podlechy (Płoskinia), Powiat Braniewski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen